Об'єкти NGC
Великий Пес (сузір'я)
Відбивні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1887